Марксэн Яковлевич Гаухман-Свердлов (1929—1997) — советский и российский архитектор, , актёр. Народный художник Российской Федерации (1994).

Биография 

Марксэн Яковлевич Гаухман-Свердлов родился 30 июня 1929 года в Ленинграде.

Окончил архитектурный факультет Ленинградского института живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина (1954, мастерская Е. А. Левинсона). Работал архитектором в одной из мастерских проектного института «Ленпроект» (1954—1958).

С 1958 года — художник на киностудии «Ленфильм». В 1961 году впервые выступил в качестве художника-постановщика в короткометражном фильме режиссёров Михаила Шамковича и Аян Шахмалиевой «Мишель и Мишутка».

Наиболее известен по своим работам с режиссёрами Виталием Мельниковым («Начальник Чукотки»), Глебом Панфиловым («В огне брода нет», «Начало», «Прошу слова», «Тема», «Валентина») и Сергеем Соловьёвым («Чужая белая и рябой», «Асса», «Чёрная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви», «Дом под звёздным небом»).

Работал на телевидении, художником-постановщиком телевизионных фильмов и приглашённым сценографом в ряде ленинградских театров. В 1992 году снялся в небольшой роли в приключенческой комедии режиссёра Владимира Бортко «Удачи вам, господа!».

Награды и почётные звания 
 1989 — Заслуженный художник РСФСР
 1989 — Премия «Ника» за лучшую работу художника в фильме «Асса»
 1994 — Народный художник Российской Федерации

Фильмография 

  — Мишель и Мишутка
  — Черёмушки
  — 713-й просит посадку
  — Друзья и годы
  — Начальник Чукотки
  — В огне брода нет
  — Живой труп
  — Мальчишки (новелла «Новенький»)
  — Начало
  — Принц и нищий
  — Моя жизнь
  — Подзорная труба
  — Капитан
  — Странные взрослые
  — Прошу слова
  — Первый рейс
  — Житейское дело (новелла «У тебя есть я»)
  — Нос
  — Дети как дети
  — Тема
  — Тайна синих гор
  — Несравненный Наконечников
  — Куда исчез Фоменко?
  — Валентина
  — Эхо дальнего взрыва
  — Эй, на линкоре! (в составе киноальманаха «Мостик»)
  — Грядущему веку
  — Чужая белая и рябой
  — Последняя дорога
  — Исключения без правил (новелла «Золотая пуговица»)
  — Асса
  — Чёрная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви
  — Закат
  — Дом под звёздным небом
  — Удачи вам, господа!
  — Последние холода
  — Джонатан — друг медведей
  — Год собаки
  — Дни ненастья

Выставки 
 2012 — Выставка работ М. Гаухмана-Свердлова «Прошу слова», открытый клуб, Москва

Примечания

Литература

Ссылки 

Художники-постановщики СССР
Художники-постановщики России